Francisco Martínez de la Rosa (Granada, 1787 - Madrid, 1862), poeta, polític i dramaturg espanyol, President del consell de Ministres d'Espanya
 Francisco Martínez Brau (? - 1889), polític espanyol
 Francisco Martínez Bertomeu (Altea, 1844 - València, 1930), advocat i polític valencià
 Francisco Martínez Soria (1902 – 1982), actor espanyol
 Francisco Martínez Díaz (Granada, 1954), futbolista i batlle de Portbou
 Francisco Martínez Capdevila (la Vall d'Alba, 1957), polític valencià
 Francisco José Martínez, diversos personatges